|-
| 23801 Erikgustafson ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23802 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23803 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23804 Haber ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23805 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23806 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23807 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23808 Joshuahammer ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23809 Haswell ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23810 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23811 Connorivens ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23812 Jannuzi ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23813 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23814 Bethanylynne ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23815 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23816 Rohitkamat ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23817 Gokulk ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23818 Matthewlepow ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23819 - ||  || 27 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23820 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23821 Morganmonroe ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23822 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23823 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23824 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23825 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23826 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23827 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23828 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23829 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23830 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23831 Mattmooney ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23832 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23833 Mowers ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23834 Mukhopadhyay ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23835 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23836 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23837 Matthewnanni ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23838 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23839 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23840 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23841 - ||  || 26 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23842 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23843 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 23844 Raghvendra ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23845 || 1998 RB || 2 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23846 - || 1998 RF || 1 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23847 - ||  || 12 septembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23848 - ||  || 10 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23849 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23850 Ramaswami ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23851 Rottman-Yang ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23852 Laurierumker ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23853 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23854 Rickschaffer ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23855 Brandonshih ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23856 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23857 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23858 Ambrosesoehn ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23859 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23860 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23861 Benjaminsong ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23862 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23863 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23864 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23865 Karlsorensen ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23866 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23867 Cathsoto ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23868 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23869 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23870 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23871 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23872 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23873 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23874 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23875 Strube ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23876 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 23877 Gourmaud || 1998 SP || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23878 - ||  || 18 septembrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 23879 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23880 Tongil ||  || 18 septembrie 1998 || Younchun || 
|-
| 23881 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23882 Fredcourant ||  || 22 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23883 - ||  || 21 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23884 Karenharvey ||  || 20 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23885 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23886 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23887 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23888 - ||  || 18 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23889 Hermanngrassmann ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23890 Quindou ||  || 22 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 23891 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23892 - ||  || 23 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 23893 Lauman ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23894 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23895 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23896 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23897 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23898 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23899 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 23900 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-